Фріш (, , , ), німецьке прізвище:
 Ганс фон Фріш (; 1875  1941), доктор права, професор, ректор Чернівецького університету (1913—1914)
 Макс Рудольф Фріш (Max Rudolf Frisch; 1911, Цюрих  1991, Цюрих), швейцарський прозаїк, драматург і публіцист
 Рагнар Антон Кіттілх Фріш (Ragnar Anton Killi Frisch, 1895  1973), норвезький економіст
 Карл Ріттер фон Фріш (Karl Ritter von Frisch, 1886, Відень  1982, Мюнхен), австрійський етолог
 Отто Роберт Фріш (1904  1979), австрійський і британський фізик-ядерник (емігрував до Великої Британії)

Див. також 
 13977 Фріш (13977 Frisch), астероїд головного поясу, відкритий 29 квітня 1992 року

Німецькі прізвища
Єврейські прізвища